DCH steht für:
 Digital Concert Hall
 Bahnhof Chemnitz-Hilbersdorf (DS100-Code)
 (deutschsprachiges Gebiet) Deutschland-Schweiz
 Dah Chong Hong, Mischkonzern in Hongkong
 Deutsche Confiserie Holding, Holdinggesellschaft im Confiseriegeschäft

Abkürzung